Krems har flere betydninger:

 Krems an der Donau - en by ved Donau i Niederösterreich i Østrig
 Krems (Donau) - en biflod til Donau i Niederösterreich i Østrig
 Krems (Traun) - en biflod til Krems i Oberösterreich i Østrig
 Krems (distrikt) - et distrikt i Kärnten i Østrig
 Krems II - en kommune i Kreis Segeberg i Slesvig-Holsten i Tyskland